Evangelická církev augsburského vyznání je označení, které používá řada luterských církví, zejména ve střední a východní Evropě. 

Slovo evangelický odkazuje k evangeliím a k Písmu svatému, které je v luterských církvích „pravidlem a vodítkem, s nímž mají být veškeré nauky porovnávány, jakoby přiložené k prubířskému kameni, a tak posuzovány, jsou-li dobré či špatné, pravdivé či lživé“ (Formule svornosti).

Augsburské vyznání je základní symbolickou knihou luterských církví a podstatným elementem jejich identity.

Nynější názvy církví
Církví používajících toto označení je více a jejich názvy se liší.

Česká republika
 Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV)
 Luterská evangelická církev a. v. v České republice (LECAV) 
 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV)

Francie
 Protestantská církev augsburského vyznání Alsaska a Lotrinska (Église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine)

Polsko
 Evangelicko-augsburská církev v Polské republice (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej)

Rakousko
 Evangelická církev augsburského vyznání v Rakousku (Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Österreich)

Rumunsko
 Evangelická církev augsburského vyznání v Rumunsku (Biserica Evanghelica de Confesiune Augustană din Romania)

Slovensko
 Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku (Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku)

Slovinsko
 Evangelická církev augsburského vyznání ve Slovinsku (Evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi v Sloveniji)

Srbsko
 Slovenská evangelická církev augsburského vyznání v Srbsku (Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku)

Zaniklé názvy církví

Rakousko (Předlitavsko)
 Evangelická církev augšburského a helvetského vyznání v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených (do r. 1918)

Rumunsko
 Evangelická synodálně-presbyterní církev augsburského vyznání v Rumunsku (do r. 2001)

Reference 

Luteránství